Vatican Advanced Technology Telescope
 Institut de recherche économique VATT